

Lokalizacje

Austria 
 Buchberg – góra w Attergau

Niemcy 
 Buchberg – dzielnica gminy Ganzlin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Buchberg – dzielnica Geretsried
 Buchberg – dzielnica Viechtach
 Buchberg – najwyższa góra w paśmie Lange Berge w Bawarii, w powiecie Coburg

Szwajcaria 
 Buchberg – gmina

Zobacz też 
 Puchberg